Clifton Hill (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Clifton Hill (Victoria), voorstad van Melbourne, Victoria, Australië
Clifton Hill (2019), Canadese film uit 2019